Встречи:
 «Встречи» — эпизод сериала Вавилон-5. 
 «Встречи» — роман из цикла произведений Джона Голсуорси о семье Форсайтов Современная трагедия.
 «Встречи» — литературный журнал русской эмиграции.
 «Встречи» — альманах третьей эмиграции в США.
 «Встречи» — сборник произведений кировских писателей. 
 «Встречи» — телефильм А. А. Белинского по трём рассказам: «Встреча» Валентина Распутина, «Прохладное солнце осени» Юрия Трифонова и «Тряпки» С. Никитина.

См. также 
 Встреча